Alex Čiernik,  född 8 oktober 2004 i Wolfsburg, Tyskland, är en slovakisk professionell ishockeyspelare som spelar för Västerviks IK i Hockeyallsvenskan, på lån från Södertälje SK.

Klubblagskarriär

Lån till Västerviks IK 
Den 15 januari 2023 lånades Čiernik ut till Västerviks IK som spelade i Hockeyallsvenskan. Han gjorde sin debut samma dag mot Björklöven i Plivit Arena. Efter endast 3 minuter in på matchen noterade han för sitt första mål för klubben, assisterad av Hugo Jonasson och Max Krogdahl. Västervik förlorade däremot med 3–2 efter förlängning.

Väl i Västervik fick Čiernik ett lyft i karriären. Efter att endast fått spelat några enstaka sekunder i egen zon i Södertälje fick han ett allt större förtroende i sin nya klubb. Med powerplay-spel och flertal minuter per match noterade han för sex poäng på sina sju inledande matcher för klubben.

Källor

Slovakiska ishockeyspelare
Spelare i Västerviks IK
Spelare i Södertälje SK
Slovakiska idrottare under 2000-talet
Personer från Wolfsburg
Födda 2004
Levande personer
Män